Oakford (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Oakford
 Oakford (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Oakford (West-Australië), een plaats in de regio Peel in West-Australië